Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2006 проводился в городе Копенгаген (Дания) c 4 по 11 марта 2006 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате приняло участие 15 мужских команд и 12 женских команд. Чемпионат проводился в 5-й раз.

В мужском турнире чемпионом стала (4-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную США. Третье место заняла сборная Швеции, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Дании.

В женском турнире чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Швеции, победившая в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная Швейцарии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Ирландии.

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A

Группа B 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 10 марта, 16:30

Матч за 3-е место. 11 марта, 10:00

Финал. 11 марта, 14:00

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A

Группа B 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейк 
10 марта, 8:30

Плей-офф 

Полуфиналы. 10 марта, 16:30

Матч за 3-е место. 11 марта, 10:00

Финал. 11 марта, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир)

2006
Международные соревнования по кёрлингу в Дании
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Спорт в Дании в 2006 году
Март 2006 года
Чемпионаты мира в Дании